Uncispionidae är en familj av ringmaskar. Uncispionidae ingår i ordningen Spionida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Uncispionidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Uncispionidae